Niverville kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Niverville, Manitoba, ort,

USA 

 Niverville (ort i USA), New York, Columbia County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar